Змагання з десятиборства серед чоловіків на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики 1990 у Спліті проходили 28-29 серпня на стадіоні «Полюд».

Напередодні старту 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Результати

Посилання 

 Результати змагань  на сайті Європейської легкоатлетичної асоціації 
 Результати змагань на сайті  
 Результати змагань  на сайті  

Чоловіки